Diferenciador é uma substância utilizada na etapa de diferenciação da técnica de Gram. Os diferenciadores são, nesta ordem de uso, a acetona e o álcool. Nesta etapa de diferenciação, as bactérias gram-positivas coram-se de roxo e as bactérias gram-negativas descoram-se por possuírem uma parede celular menos espessa em relação à parede das gram-positivas.

Microbiologia